Исекен Аксыиков (1901 год — 1954 год) — председатель колхоза имени Фурманова Фурмановского района Уральской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Исекен Аксыиков родился в 1901 году в ауле Джангала в Джангалинском районе Западно-Казахстанской области Казахстана. Казах. 

Получив начальное образование, работал по найму у зажиточных селян. 

С 1920 года работал в местном Совета депутатов Сломихинского района (в период с 1936 по 1993 год – Фурмановский район Уральской области).

В 1924 году Исекен Аксыиков вступил в ряды ВКП(б), принимал активное участие в коллективизации хозяйств района и с 1930 года работал секретарём партийной организации им же организованном колхозе «Красный Акрап», затем работал инструктор общего отдела Фурманского райкома партии. 

В 1940 году был избран председателем животноводческого колхоза имени Фурманова. 

Участник Великой Отечественной войны с 1942 года. Призван Фурмановским райвоенкоматом. Боевой путь прошёл командиром танкового экипажа от Сталинграда до Берлина в составе 38-й гвардейской танковой бригады.

После демобилизации в 1945 году Исекен Аксыиков вернулся на родину и продолжил руководить колхозом имени Фурманова, который в короткий срок вывел в число передовых хозяйств района. 

В 1947 году колхоз успешно выполнил план развития овцеводства на 109 процентов, крупного рогатого скота - на 104,6 процентов, лошадей – на 112,2 процентов, а план выращивания ягнят – на 148 процентов, жеребят – на 148,8 процентов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1948 года «за получение высокой продуктивности животноводства в 1947 году, вырастившему при табунном содержании 64 жеребёнка от 64 кобыл» Аксыиков Исекен удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

В последующие годы 4-й пятилетки (1946-1950) количество лошадей в колхозе увеличилось вдвое, поголовье овец на 3 тысячи, а крупного рогатого скота – на 200 голов.

Награды 
Награждён орденом Ленина (23 июля 1948) и медалями.
Медаль «За боевые заслуги» (6 апреля 1945)
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (9 мая 1945)

Ссылки 
Герои Социалистического Труда - казахстанцы / М. О. Джангалин (отв. ред.) и др. - Алма-Ата : Казахстан, 1970. Т.3